Sucha kan syfta på följande platser:

Polen 

 Sucha (ort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat białobrzeski), 
 Sucha (vattendrag i Polen, Masoviens vojvodskap, lat 52,16, long 20,18), 
 Sucha Beskidzka (powiathuvudort), Lillpolens vojvodskap, Powiat suski, 
 Sucha (vattendrag i Polen, Opole vojvodskap, lat 50,66, long 18,07), 
 Sucha (ort i Polen, Kujavien-Pommerns vojvodskap), Powiat tucholski, 
 Sucha (ort i Polen, Lubusz vojvodskap), Powiat zielonogórski, 
 Sucha (ort i Polen, Łódź vojvodskap), Powiat sieradzki, 
 Sucha (ort i Polen, Opole vojvodskap, Powiat strzelecki), 
 Sucha (bergstopp), Lillpolens vojvodskap, Powiat nowotarski, 
 Sucha (berg i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat żywiecki, 
 Sucha (berg i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap), Powiat wałbrzyski,

Tjeckien 

 Suchá (vattendrag i Tjeckien, Plzeň), 
 Suchá (ort), Vysočina, 
 Suchá (kulle), Vysočina, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar